Böhringen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:
 Böhringen (Dietingen), Ortsteil von Dietingen im Landkreis Rottweil
 Böhringen (Radolfzell), Stadtteil von Radolfzell im Landkreis Konstanz
 Böhringen (Römerstein), Ortsteil von Römerstein im Landkreis Reutlingen

Siehe auch:
 Böhrigen, Ortsteil von Striegistal in Sachsen